Mariä Schmerzen auf dem Kalvarienberg steht für:

 Mariä Schmerzen auf dem Kalvarienberg, Kapelle auf dem Kalvarienberg in Lend, siehe Grazer Kalvarienberg #Kapellen (Übersicht)
 Kirche Maria Sieben Schmerzen auf dem Kalvarienberg, in Pekrska gorca (Pickerndorf) bei Marburg, Slowenien